!Bang! è lo spettacolo televisivo, in onda negli Stati Uniti, della omonima federazione professionistica di wrestling fondata nel 2001 e posseduta da Dory Funk Jr..

Viene gestita dal Funking Conservatory, la scuola di lotta della famiglia Funk, ed i wrestler che competono in questa federazione sono tutti allievi della scuola. Il Funking Conservatory offre agli allievi che superano le selezioni l'occasione di lottare sul ring e in televisione, con la possibilità di diventare una star dello show.

Fra i lottatori cresciuti da Dory Funk Jr. ci sono Chris Sabin, Christian Cage, Jun Akiyama, Kurt Angle, Lita, Matt Hardy, Paul London, Rhino, Steve Corino, William Regal.

Funk precedentemente aveva lavorato per il Funking Dojo, un training camp per la WWE, con contatti anche con la WCW prima e la TNA dopo. Il Funkin' Conservatory è l'unico polo ufficiale della All Japan Pro Wrestling negli USA.

Spesso amici ed ex allievi di Funk intervengono nella scuola per aiutare e dare consigli agli aspiranti wrestler.

Gli show televisivi di !BANG! si tengono alla Dory Funk Arena di Ocala, in Florida, e sono trasmessi settimanalmente su alcune emittenti locali, oltre che sul sito della federazione.

L'incontro più importante che si sia mai tenuto in !BANG! è datato 22 gennaio 2004 ed ha visto sfidarsi sul ring Jeff Jarrett e Dory Funk Jr. per l'NWA World Heavyweight Championship.

Collegamenti esterni 
 

Bang